Името Бяла вода носят две български села:

 Бяла вода (Област Бургас)
 Бяла вода (Област Плевен)